Зотинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Зотинское сельское поселение — входит в Туруханский район

Курганская область 
 Зотинское сельское поселение — входит в Петуховский район